Povlsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Holch Povlsen (* 1972), dänischer Unternehmer
 Flemming Povlsen (* 1966), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Kasper Povlsen (* 1989), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Poulsen